Cliftonville is een Noord-Ierse voetbalclub uit de hoofdstad Belfast.

De club werd in 1879 opgericht en is daarmee de oudste club van Noord-Ierland. Cliftonville was in de beginjaren van het voetbal vooral succesvol en won twee titels en zeven keer de beker. Vele jaren later volgde nog een beker en nog later een titel.

In 1890 was Cliftonville medestichter van de Ierse hoogste klasse, die toen nog het hele eiland omvatte. Net als Linfield FC en Glentoran FC speelde de club alle seizoenen in de hoogste klasse. Dat wil echter niet zeggen dat de club nooit op een degradatieplaats eindigde. Voor lange tijd werkte de competitie niet met degradatie maar een ploeg moest verkozen worden om te mogen meedoen. In de eeuwige ranglijst met het aantal behaalde punten in de competitie staat de club op de zevende plaats, net achter Coleraine FC dat 34 seizoenen minder in de hoogste klasse speelde.

Erelijst

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

In Europa 

Cliftonville speelt sinds 1979 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (3x)
1998/99, 2013/14, 2014/15
Europa League (6x)
2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2018/19, 2019/20
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (1x)
1979/80
UEFA Cup (1x)
2008/09
Intertoto Cup (3x)
1996, 2001, 2007

Externe links
 Cliftonville FC Website